Pojem Přestavba má více významů:

 Rekonstrukce (stavebnictví)
 Perestrojka